Семён Мстиславич — имя ряда русских князей:

 Семён Мстиславич (умер в 1406 году) — князь вяземский.
 Семён Мстиславич — крестильное имя Святослава Мстиславича (умер в 1239 году), князя новгородского в 1217—1218 годах, полоцкого в 1222—1232 годах и смоленского с 1232—ок.1238.